La Coppa del Re 2012-13 fu la 111ª edizione della Coppa di Spagna di calcio e si tenne dal 29 agosto 2012 al 17 maggio 2013.
La finale si tenne allo stadio Santiago Bernabéu della capitale spagnola dove le due compagini cittadine del  e dell' si incontrarono; la vittoria arrise a quest'ultima squadra.

Formula del torneo

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 agosto 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 agosto 2012

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 settembre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 settembre 2012

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 ottobre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 ottobre 2012

Tabellone finale

Sedicesimi di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 ottobre / 28 novembre 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 ottobre / 28 novembre 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º / 28 novembre 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º novembre / 12 dicembre 2012

Ottavi di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 dicembre 2012 / 8 gennaio 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 dicembre 2012 / 9 gennaio 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 dicembre 2012 / 10 gennaio 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 dicembre 2012 / 8 gennaio 2013

Quarti di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 gennaio 2013 / 23 gennaio 2013

Andata

Ritorno

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 gennaio 2013 / 27 febbraio 2013

Andata

Ritorno

Finale

Formazioni

Record 
 Maggior numero di partite giocate:   (9)
 Maggior numero di vittorie:  (6)
 Miglior attacco:  (21 gol fatti)
 Peggior difesa:  (8 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+13)
 Peggior differenza reti:  (-6)
 Partita con più reti: - 3-4 (7)
 Partita con maggiore scarto di reti: - 0-5, - 5-0 (5)

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Primera División 2012-2013 (Spagna)
 Segunda División 2012-2013 (Spagna)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012-2013